I lista över romanfigurer i Narnia finns de viktigaste figurerna i C.S. Lewis barnböcker om landet Narnia.

Huvudpersoner

Lucy Pevensie 
Lucy är den yngsta flickan. Det är hon som först kommer till Narnia genom professorns klädskåp i boken Häxan och lejonet. Hon blir drottning i Narnia och kommer tillbaka dit i Caspian, prins av Narnia, Kung Caspian och skeppet Gryningen och Den sista striden. Har även en liten roll i Hästen och hans pojke. Lucy kallas "drottning Lucy den Modiga" av narnianerna, hon tvekar inte att rida ut i strid med männen. Hon har en liten kristallflaska som hon fått av Jultomten, i den finns vätska som botar alla sjukdomar och sår.

I filmerna Berättelsen om Narnia: Häxan och lejonet, Berättelsen om Narnia: Prins Caspian och Berättelsen om Narnia: Kung Caspian och skeppet Gryningen spelades hon av Georgie Henley.

Edmund Pevensie 
Edmund är den andra av Pevensie syskonen som kommer till Narnia i Häxan och lejonet. Det första han gör när han kommer dit är att träffa Vita Häxan, och han förråder sedan sina syskon till henne. Vita Häxan kräver honom som blodsoffer men Aslan offrar sig istället. Efter det blir Edmund förlåten av sina syskon och Aslan och blir kung av Narnia. Han kallas "kung Edmund den Rättrådige". Edmund är även med i Hästen och hans pojke, Caspian, prins av Narnia, Kung Caspian och skeppet Gryningen och Den sista striden.

I filmerna Berättelsen om Narnia: Häxan och lejonet, Berättelsen om Narnia: Prins Caspian och Berättelsen om Narnia: Kung Caspian och skeppet Gryningen spelades han av Skandar Keynes.

Peter Pevensie 
Den äldsta av Pevensie syskonen, han är även känd som "kung Peter den Store". Kom till Narnia tillsammans med sina syskon i Häxan och lejonet. Hjälpte till att rädda Narnia från Vita Häxan tillsammans med Aslan. Fick ett svärd och en sköld av Jultomten, dödade Maugrim och blev dubbad "Peter Vargabane" av Aslan. Är också med i Caspian, prins av Narnia och Den sista striden.

I filmerna Berättelsen om Narnia: Häxan och lejonet, Berättelsen om Narnia: Prins Caspian och Berättelsen om Narnia: Kung Caspian och skeppet Gryningen spelades han av William Moseley.

Susan Pevensie 
Susan är näst äldst av syskonen Pevensie. Hon kommer till Narnia tillsammans med sina syskon i Häxan och lejonet. I slutet blir hon krönt till "drottning Susan den Godhjärtade". Hon får en pilbåge av Jultomten och blir en duktig bågskytt. I Hästen och hans pojke uppvaktas hon av den calormenske prinsen Rabadash, som visar sig vilja Narnia illa. Susan kommer tillbaka till Narnia i Caspian, prins av Narnia, men det är sista gången hon får komma dit, enligt Aslan, eftersom hon har blivit för stor. I Den sista striden berättas det att hon har övergivit Narnia.

I filmerna Berättelsen om Narnia: Häxan och lejonet, Berättelsen om Narnia: Prins Caspian och Berättelsen om Narnia: Kung Caspian och skeppet Gryningen spelades hon av Anna Popplewell.

Aslan 
Aslan är ett lejon som är med i alla sju böckerna om Narnia. Han är den som skapade Narnia, och den som finns där för dess invånare i nödens stund. Han offrar sig för syndaren Edmund i Häxan och lejonet, men återuppstår från de döda och hjälper Peter, Lucy, Edmund och Susan att rädda Narnia. C.S. Lewis har själv sagt att Aslan är en parallell till Jesus Kristus. Aslan är i verkligheten ett turkiskt mansförnamn som betyder "lejon".

I filmerna Berättelsen om Narnia: Häxan och lejonet, Berättelsen om Narnia: Prins Caspian och Berättelsen om Narnia: Kung Caspian och skeppet Gryningen spelades hans röst av Liam Neeson.

Prins Caspian/Kung Caspian X 
Prins Caspian är med i Caspian, prins av Narnia, där han behöver hjälp för att bli kung av Narnia. Hans far Caspian IX var kung innan hans bror Miraz mördade honom medan han sov. Senare väljs Miraz till kung och Caspian, Lucy, Edmund, Peter, Susan och de andra narnierna startar ett uppror mot Miraz med Caspian och Peter i spetsen. När narnierna vinner slaget med hjälp av Aslan, blir Caspian kung. Under hans regeringstid kallas han Caspian X eller Caspian sjöfararen. Tre år senare är han med i Kung caspian och skeppet Gryningen, då han är kung. Han är även med i Silvertronen då han är gammal och i slutet dör han och kommer till Aslans rike bortom världens ände.

I filmerna Berättelsen om Narnia: Prins Caspian och Berättelsen om Narnia: Kung Caspian och skeppet Gryningen spelades han av Ben Barnes.

Eustace Scrubb 
Eustace är kusin till syskonen Pevensie. Han dyker upp första gången i Kung Caspian och skeppet Gryningen. Där framställs han som en odräglig, bortskämd unge. Han skärper sig dock genom Aslans förtjänst. Eustace är även med i böckerna Silvertronen och Den sista striden.

I filmen Berättelsen om Narnia: Kung Caspian och skeppet Gryningen spelades han av Will Poulter.

Jill Pole 
En flicka som går på samma internatskola som Eustace. Hon kommer till Narnia första gången för att tillsammans med Eustace hitta prins Rilian, som i många år varit kidnappad av en ond häxa. Detta sker i den näst sista boken i serien; Silvertronen. I den sista boken; Den sista striden, hjälper hon kung Tirian och Eustace.

Shasta 
Shasta möter vi i Hästen och hans pojke. Shasta bor hos en fiskare i Calormen, som inte är hans pappa. När han får veta detta flyr han tillsammans med den talande hästen Bri till Arkenland. Där upptäcker han att han egentligen är kronprins av Arkenland och heter prins Cor (bror till prins Corin).

Aravis 
Aravis är en calormensk flicka som bestämmer sig för att fly till nordanlanden när hennes pappa ska gifta bort henne med en gammal gubbe. Hon rider på den talande hästen Vin och reser tillsammans med Shasta och Bri.

Digory Kirke 
Även med Digory stiftar vi bekantskap i Min morbror trollkarlen. Han är en pojke som bor hos sin morbror Andrew och moster Letty i London tillsammans med sin döende mamma Mabel. Tillsammans med Polly kommer han till andra världar på grund av sin morbror Andrews trolleri. Tyvärr lyckas han få med sig den onda häxan Jadis till Narnia på landets skapelsedag, vilket han måste gottgöra. Digory är också mycket olycklig eftersom hans pappa är långt borta i Indien och hans mamma är sjuk och håller på att dö. 

Digory är samma person som Professor Kirke som Peter, Susan, Edmund och Lucy Pevensie bor hos i Häxan och lejonet. Han är också med i boken Den sista striden.

I filmen Berättelsen om Narnia: Häxan & Lejonet spelades han av Jim Broadbent.

Polly Plummer 
Polly dyker upp för första gången i Min morbror trollkarlen. Hon är en flicka som bor i London, granne med Digory, med vilken hon kommer till Narnia genom trolleri av Digorys morbror Andrew. Polly dyker även upp i Den sista striden.

Kung Tirian 
Tirian är den sista kungen av Narnia. Han håller stånd så gott han kan mot apan Skift och calormenerna i Den sista striden. Denna händelse utspelar sig tvåhundra år efter Kung Rilians död. Tirian är kung Rilians ättling i sjunde led.

Djur och andra icke-människor

Faunen Tumnus 
Faunen Tumnus är den första person Lucy träffar när hon kommer till Narnia i boken Häxan och lejonet. Tumnus är då i tjänst hos Vita Häxan, men han är egentligen god och hjälper Lucy fast han egentligen skulle ta fast henne och föra henne till häxan. Denna hjälp leder till att Tumnus blir tagen av polisen och blir förvandlad till sten av häxan. Aslan och Lucy räddar honom dock i slutet av boken och Tumnus fungerar sedan som rådgivare åt kungarna och drottningarna. I Hästen och hans pojke är Tumnus med Edmund och Susan på statsbesök i Calormen. Han dyker även upp i Den sista striden.

I filmen Berättelsen om Narnia: Häxan och lejonet spelades han av James McAvoy.

Herr och Fru Bäver 
Herr och Fru Bäver är två talande bävrar som bor i Bäverdamm i Narnia. De hjälper Peter, Susan och Lucy att ta sig till Stenbordet för att möta Aslan i boken Häxan och lejonet.

I filmerna Berättelsen om Narnia: Häxan och lejonet spelades deras röster av Ray Winstone och Dawn French.

Maugrim 
Maugrim är en talande varg som fungerar som Vita Häxans polis i Häxan och lejonet. Han dödas av Peter Pevensie.

I filmen Berättelsen om Narnia: Häxan och lejonet spelades hans röst av Michael Madsen.

Ripipip 
Ripipip är en talande mus och mössens hövding. Han dyker första gången upp i Caspian, prins av Narnia, och är även med på sjöresan i Kung Caspian och skeppet Gryningen, då han letar efter landet som ligger "öst om öster". Av narnierna anses han som tidernas modigaste mus. Han är även väldigt mån om sin ära och den första som drar vapen, för att kompensera sin ringa längd.

I filmen Berättelsen om Narnia: Prins Caspian spelades hans röst av Eddie Izzard och i Berättelsen om Narnia: Kung Caspian och skeppet Gryningen spelades hans röst av Simon Pegg.

Tryffelsnok 
Tryffelsnok är en talande grävling som hjälper Caspian i striden mot hans farbror Miraz, efter att denne flytt från densamme. Detta är handlingen i Caspian, prins av Narnia.

I filmen Berättelsen om Narnia: Prins Caspian spelades hans röst av Ken Stott.

Bri 
Bri heter egentligen Brihi-hinni-brinni-hohi-ha men eftersom detta är svårt att uttala för människor kallas han Bri. Han är en talande häst, född i Narnia men bortrövad till Calormen när han var föl. I Calormen utbildas han till stridshingst. I Hästen och hans pojke möter han Shasta, och de bestämmer sig tillsammans för att fly från sina herrar till Narnia och Arkenland.

Vin 
Vin är en talande häst som rövades bort från Narnia till Calormen i späd ålder. Hon är nu Aravis ridhäst. Hon flyr till Narnia tillsammans med Aravis, Bri och Shasta i Hästen och hans pojke.

Fjäder 
Fjäder är en bevingad häst. Han kommer från början från vår värld och då hette han Brunte. Frank var hans kusk. När han kom till Narnia förvandlade Aslan honom så han fick vingar och talförmåga för att kunna hjälpa Digory. Fjäder är med i Min morbror trollkarlen.

Skift 
Skift är en smart men inte så snäll gorilla, som i Den sista striden bestämmer sig för att ta makten över Narnia genom att klä ut åsnan Pussel till Aslan. Sedan påstår han att Aslan vill olika saker, fast det egentligen är han själv som vill det, och får därmed alla Narnias invånare att lyda honom.

Morot 
Morot är en katt som dyker upp i Den sista striden. Efter ett tag är det egentligen Morot som styr apan Skifts och därmed Pussels handlingar, tillsammans med calormenen Risda. Det är Morot och Risda som börjar kalla Pussel för Tashlan, och hävdar att Aslan och Tash är samma person. Morot förlora talförmågan efter att han hade set Tash i Stallet i Sista striden.

Pussel 
Pussel är en snäll men inte så intelligent åsna som duperas av apan Skift till att klä ut sig till Aslan i Den sista striden.

Vita Häxan Jadis 
Jadis kommer till Narnia från den döende staden Charn i Min morbror trollkarlen. Det är Digory som väcker upp henne från en förtrollad sömn och för henne först till England och sedan till Narnia. I Narnia planterar sedan Digory ett äppelträd som ska skydda Narnia från häxan så länge trädet lever. I Häxan och lejonet verkar dock trädet ha dött, för nu har Jadis, eller Vita Häxan som hon numera kallas, trollat så att det alltid är vinter i Narnia, vinter men aldrig jul. Lucy, Edmund, Peter och Susan Pevensie besegrar henne tillsammans med Aslan. Vita Häxan är ond ända in i själen så man kan aldrig tro att hon ska bli god. I hundra år regerade hon i Narnia.

I filmerna Berättelsen om Narnia: Häxan och lejonet, Berättelsen om Narnia: Prins Caspian och Berättelsen om Narnia: Kung Caspian och skeppet Gryningen spelades hon av Tilda Swinton.

Ginarbrik 
Ginarbrik är en svartdvärg. Han är Vita Häxans betjänt. Han blir dödad av Susan när han försöker hugga av Edmunds huvud. I boken får man aldrig veta vad han egentligen heter, men i filmen heter han Ginarbrik.

I filmen Berättelsen om Narnia: Häxan och lejonet spelades han av Kiran Shah.

Trumpkin 
Trumpkin är en lojal och trogen röddvärg som Peter, Susan, Edmund och Lucy träffar på när de kommer till Narnia för andra gången i Caspian, prins av Narnia. Han är även Caspans sändebud som skulle möta Pevensiebarnen och föra dem till Caspian.

I filmen Berättelsen om Narnia: Prins Caspian spelades han av Peter Dinklage.

Nikabrik 
Nikabrik var en gammal svartdvärg som var med och räddade Caspian. Han är med i Caspian, prins av Narnia. Blir dödad när han försöker få den Vita Häxan tillbaka till livet.

I filmen Berättelsen om Narnia: Prins Caspian spelades han av Warwick Davis.

Kung Miraz 
Miraz är en telmarin, farbror till Caspian, och envåldshärskare över Narnia i boken Caspian, prins av Narnia. Han hatar Caspian och vill döda honom. En natt får hans fru ett barn, en pojke, som han vill ska bli kung när han går bort. Han vill inte att Caspian ska bli kung.

I filmen Berättelsen om Narnia: Prins Caspian spelades han av Sergio Castellitto.

Doktor Cornelius 
Doktor Cornelius är till hälften människa och till hälften dvärg. Han är lärare åt Caspian i Caspian, prins av Narnia. Han lär inte bara ut vanliga ämnen utan lär även Caspian om "Gamla Narnia", något som Caspians farbror kung Miraz inte vill veta av.

I filmen Berättelsen om Narnia: Prins Caspian spelades han av Vincent Grass.

Stormvind 
Stormvind, en centaur, är en stjärnskådare och en krigare. Han har ett tvåhandssvärd. Han är med i Caspian, prins av Narnia.

I filmen Berättelsen om Narnia: Prins Caspian spelades han av Cornell John.

Damen i Gröna Klänningen 
Damen i Gröna Klänningen är underjordens drottning som förslavade Prins Rilian och förtrollade honom.

Golg 
Är en av de gnomer som Damen i gröna klänningen fängslade med trolldom. Han kommer från landet under jorden. Han blir fri när Rilian dödar häxan.

Surpöl 
Surpöl (engelska Puddleglum) är en myrslingerbult (engelska marshwiggel). Han är med i boken Silvertronen, där han hjälper till att hitta och föra tillbaka prins Rilian till Narnia. Även om Surpöl är god som guld är han mycket pessimistisk, och kommer alltid med dystra profetior om att allt kommer att gå illa.

Tash 
Tash är calormenernas gud. Förekommer i Hästen och hans pojke och Den sista striden. Tash är en vidrig varelse med rovfågelshuvud och då han visar sig för han en vidrig stank med sig och är som av rök. På hans altare i Tashban offras människor. Tash  är raka motsatsen till Aslan.

Juvel 
Juvel är en enhörning som är kung Tirians bästa vän i Den sista striden.

Poggin 
Poggin är en dvärg, den enda dvärgen i Den sista striden som står på kung Tirians, Eustaces, Jills och Aslan sida.

Fader Tid 
Fader Tid är den jätte som ska vakna den dag världen går under.Men när han inte har vaknat sover han i en av underjordens grottor. Den dag Fader Tid vaknar får han ett nytt namn som ingen känner till.

Oreius 
Oreius är en kentaur med svart hår och svart underdel som är general för Aslans arme. Han har två korta svärd och ett stort svärd. Han dödar Otmin, general för Vita Häxans arme. Sen blir han förstenad av Vita Häxan. När striden är vunnen, återupplivas han av Aslan.

Skapad för filmen Berättelsen om Narnia: Häxan och lejonet. Han spelades av Patrick Kake.

General Otmim 
General Otmim är en svartbrun minotaur som är general för Vita Häxans armé. Hans vapen är ett stort svärd och en tvåhandsyxa, som han dödar många kentaurer med. Han blir dödad av Oreius.

Skapad för filmen Berättelsen om Narnia: Häxan och lejonet. Han spelades av Shane Rangi.

Övriga människor

Morbror Andrew 
Andrew är Digory Kirkes morbror som i boken Min morbror trollkarlen är den som ser till att Digory och Polly kommer till Narnia. Andrew gör dock detta för egen vinning och han använder barnen på ett utpressningslikt sätt för att få veta hur det ser ut i andra världar. Hans gudmor var fru Lefay, som var en fe. Hon gav honom magiskt pulver som kunde föra Digory och Polly till skogen mellan världarna och sedan till Narnia. Djuren i Narnia tror att Andrew är ett träd och gräver ner hans fötter i jorden. Andrew säger hela tiden "En rackarns humör hade hon, men det var en förbaskat fin kvinna"  om Jadis (Den vita häxan).

Frank 
Narnias första kung, som från början kommer från England.

Helen 
Narnias första drottning, kommer ursprungligen från England och är gift med Frank.

Jultomten 
När Vita Häxans trolleri börjar upphävas i Häxan och lejonet, kommer Jultomten på besök och ger gåvor till Peter, Susan, Lucy och herr och fru Bäver.

I filmen Berättelsen om Narnia: Häxan och lejonet spelades han av James Cosmo.

Drinian 
Drinian är vän till Caspian och kapten på Gryningen i Kung Caspian och skeppet Gryningen.

I filmen Berättelsen om Narnia: Kung Caspian och skeppet Gryningen spelades han av Gary Sweet.

Prins Rilian 
Prins Rilian är Caspian son, som försvinner under mystiska omständigheter i jakt på den orm som dödade hans mor. I Silvertronen skickas Eustace och Jill ut för att hitta Rilian och återföra honom till Narnia. Det visar sig att Rilian har befunnit sig i underjorden, förtrollad och förslavad av underjordens härskarinna. Han är förtrollad så att han under endast en timme under dygnet återfår sitt vanliga jag igen, det är då Jill och Eustace befriar honom från förtrollningen. När han sedan kommer tillbaka till Narnia rider han genast för att möta sin far som endast hinner höja sin hand mot Rilian innan han går bort och Rilian blir kung över Narnia.

Tisrock 
Den högsta härskaren i Calormen.

Prins Rabadash 
Rabadash är prins av Calormen. Han ber om drottning Susans hand. Susan avvisar Prins Rabadash frieri och det visar sig vara klokt när prins Rabadash har andra, onda avsikter. Den handlingen utspelas i Hästen och hans pojke.

Eremiten vid södra gränsen 
Eremit som hjälper Prins Cor, Aravis, Vin och Bri i Hästen och hans pojke.

Kung Lun 
Lun är kung av Arkenland vid tiden för Hästen och hans pojke, och far till prinsarna Cor och Corin.

Prins Corin 
Corin är son till kung Lun av Arkenland och tvillingbror till prins Cor i Hästen och hans pojke.

Tarkan Risda 
Risda är en calormen som är ledare för de calormener som försöker ta över Narnia i Den sista striden.

Narnia
Narnia
Narnia
Narnia
C.S. Lewis
Listor över rollfigurer